Боровац може да се отнася за:

 Боровац, село в община Зайчар, Сърбия;
 Боровац, село в община Медведжа, Сърбия;
 Боровац, село в община Буяновац, Сърбия;
 Боровац, село в община Вишеград, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Боровац, село в община Соколац, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Боровац, село в община Рогатица, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Боровац, село в община Бановичи, Федерация Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина;
 Боровац, островче в Хърватия.

 Вижте също
 Боровец